Arch Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Arch Island (Florida)
 Arch Island (Michigan)

Siehe auch:
 Arch Islands, Inselgruppe der Falklandinseln